

«Панай» — заповідна територія у Запорізькій області.

Панай — один з Вісайських островів у центральній частині Філіппінського архіпелагу;
 Панай — річка, розташована на цьому острові;
 Панай — муніципалітет на цьому ж острові;
 Панай — малий острів у регіоні Бікол.

Див. також 
 USS Panay — річковий канонерський човен, учасник інциденту з USS Panay;
 Панайська затока — затока поблизу острова Панай.